Anchors Aweigh peut désigner :
 Anchors Aweigh!, hymne de la Marine des États-Unis ;
 Anchors Aweigh (titre français : Escale à Hollywood), film américain de 1945 avec Frank Sinatra et Gene Kelly.